Чемпіонат Європи з хокею із шайбою серед юніорів 1994 — 27-й чемпіонат Європи з хокею із шайбою серед юніорів. Чемпіонат пройшов у місті Ювяскюля (Фінляндія) з 17 по 24 квітня 1994. Чемпіоном Європи стала юнацька збірна Швеції.

Група А

Попередній раунд 
Група 1

Група 2

Фінальний раунд 
Чемпіонська група

Втішний раунд

Польща вибула до Групи «В».

Призи та нагороди чемпіонату

Група В 
Матчі пройшли 28 березня — 3 квітня 1994 у Секешфегерварі (Угорщина).

Попередній раунд 
Група 1

Група 2

Фінальний раунд 
Чемпіонська група

Втішний раунд

Білорусь підвищилась до Групи «А», Іспанія вибула до Групи «C».

Група C

Перший раунд 
Матчі пройшли 18 — 27 березня в Бледі Словенія.
Група 1

Група 2

Фінальний раунд 
Чемпіонська група

Втішний раунд

9-е місце

''Словаччина підвищилась до Групи «В». Литва, Хорватія, Нідерланди та Болгарія будуть виступати в Групі С2.

Посилання 
 Архів 

1994
1994 у хокеї з шайбою